Lista delle sonate per tastiera di Domenico Scarlatti (1685-1757), scritte originalmente per clavicembalo o fortepiano. Alcune di queste, ad es. la K78, K81 e K88, sono strumentate per tastiera e un secondo strumento. La lista può essere ordinata secondo uno dei quattro cataloghi che raccolgono le sonate:
 K: Ralph Kirkpatrick (1953; talvolta Kk. o Kp.)
 L: Alessandro Longo (1906)
 P: Giorgio Pestelli (1967)
 CZ: Carl Czerny (1840)
 

Vedi anche: Yanez Navarro, Celestino: Nuevas aportaciones para el estudio de las sonatas de Domenico Scarlatti. Los manuscritos del Archivo dMi música de las Catedrales de Zaragoza. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, 2015.

Collegamenti esterni 
Domenico Scarlatti: The Keyboard Sonatas Lista di sonate ordinate per numero di catalogo, tonalità o indicazione di tempo.
Scarlatti: Complete Keyboard Sonatas Lista di sonate con annotato su pentagramma l'incipit di ciascuna (PDF)

 
Scarlatti
Scarlatti
Scarlatti